Sherab Gyatsho bezeichnet folgende Personen:

 Sherab Gyatsho (Gelugpa) (shes rab rgya mtsho; 1884–1968), chinesischer Priester und Gelehrter des tibetischen Buddhismus
 Geshe Dölpa Sherab Gyatsho (dge bshes dol pa shes rab rgya mtsho; 1059–1131) aus der Kadam-Schule